Пеликан може да се отнася за:
 Пеликанови – семейство животни;
 Къдроглав пеликан;
 Розов пеликан;
 Кафяв пеликан;
 Австралийски пеликан.